Аббревиатура СКПП может означать:
 СКПП — сверхкраткосрочный прогноз погоды.
 СКПП — секвентальная коробка переключения передач.